Miejscowości w USA:
 Hometown – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Hometown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Hometown – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Putnam